Гіґелак (Хуглейк) (, ; бл. 475 — бл. 516) — конунг геатів початку VI ст. Ім'я складається з двох частин: «hyge» (давньоанглійське «думки, серце чи душа») і «lac» (давньоанглійське «гра, боротьба чи замішання»). Остання частина імені також співзвучна давньоанглійському слову «læc» («відсутність»). Відповідно за припущенням дослідників дослівний переклад його імені «Бездушний». На цій підставі вважається, що Гіґелак — це не особисте ім'я, а його прізвисько. Основні відомості про цього конунга містяться в давньоанглійській поемі «Беовульф», «Історії франків» Григорія Турського, «Книги історії франків» та «Liber Monstrirum». Вважається, що Гіґелак очолив перший похід скандинавів на континентальну Європу.

Панування 
Згідно «Беовульфа» був онуком конунга Свертинга, сином Гределя. Згідно Григорію Турському, що називає його Глохілаїхом, був конунгом данів. Відповідно до ще однією версії — конунгом ютів.

За одним з припущень міг народитися близько 475 року. Після того його брат Гадкюн загинув у війні проти Еґіла, конунга свеїв, Гіґелак рушив з військом проти останнього, якого здолав. За цим отримав владу конунга, що сталося, за однією з версій близько 510 року. У «Беовульфі» представлений як хоробрий і войовничий конунг, проте позбавлений далекоглядності та кмітливості.

Загинув згідно «Історії франків» близько 515/516 року (за іншими припущеннями 521 або 528 року) під час військового походу проти фризів (за іншими відомостями франків на узбережжя Австразії) у битві на Рейні. Згідно з «Беовульфом», після захоплення величезної здобичі більша частина ґеатів вирушила у зворотний шлях. Проте Гіґелак із невеликою кількістю воїнів затримався на березі. Тут він був несподівано атакований військом хугів (за думку Х.Хальберсми переможцями були фризи), що перевершував за чисельністю і загинув у сутичці зі прапороносцем Дагхрівном. У морській битві, що відбулася потім, перемогу також здобули вороги ґеатів. У поемі стверджується, що з усього війська Гіґелака на батьківщину повернувся тільки Беовульф. Переможцям дісталися обладунки та прикраси Гіґелака, а його тіло було поховано на одному з островів поблизу узбережжя Фризії. Це також підтверджують «Книга історії франків» та «Liber Monstrirum». Проте Григорій Турський приписує перемогу франському принцу Теодеберту. Владу перебрав його син Хардред.

Родина 
Згідно з «Беовульфом», однією з дружин Хігелака була Хюгд, від якої мав сина Хардреда. Також була невідома на ім'я донька від першого шлюбу, що вийшла заміж за Еофора.

Примітки

Джерела 
 Brouwer, J.H., en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958
 Corinne Susanek: Hygelac. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 15, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2000, ISBN 3-11-016649-6, S. 298—300
 Malone K. Hygelac // English studies. A journal of English language and literature. — 1939. — Vol. XXI. — P. 108—119.
 Storms, Godfrid (1 September 1970). «The Significance of Hygelac's Raid». Nottingham Medieval Studies. University of Nottingham. XIV: 3–26
Королі гетів
Монархи, загиблі в бою